Васи́лий Ерёмин
 
 Ерёмин, Василий Петрович (1943—2020) — советский и российский военно-морской деятель, адмирал.